Olaszország
Megliadino San Fidenzio, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Megliadino San Vitale, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében